Kipawa bezieht sich auf:

geografische Objekte in Kanada:
 Kipawa (Québec), ein Dorf und eine Gemeinde im Bezirk Témiscamingue im Westen der Provinz Québec
 Lac Kipawa, ein See im Südwesten der Provinz Québec
 Rivière Kipawa ein linker Nebenfluss des Ottawa River in der Provinz Québec
 Kipawa-Erdbeben, ein Erdbeben im Jahr 2000 in Québec und Ontario
 Zec de Kipawa, eine zone d'exploitation contrôlée im unorganisierten Gebiet Les Lacs-du-Témiscamingue, Regionalbezirk Témiscamingue, Verwaltungsregion Abitibi-Témiscamingue in der Provinz Québec

sowie:

 Kipawa (Tansania), ein Verwaltungsbezirk im Ilala District der Region Dar es Salaam in Tansania